Кузмак:
 Кузмак, Александр Александрович (род. 1973) — российский тележурналист, спортивный комментатор.
 Кузмак, Георгий Евсеевич (1930—1974) — советский учёный в области аэродинамики.
 Кузмак, Евсей Маркович (1900—1980) — советский учёный в области нефтяного машиностроения.